Північна провінція — адміністративна одиниця у Замбії
 Північна провінція — колишня адміністративна одиниця у Камеруні
 Північна провінція — адміністративна одиниця на Мальдівах
 Північна провінція — адміністративна одиниця Нової Каледонії
 Північна провінція — адміністративна одиниця в Руанді
 Північна провінція — адміністративна одиниця у Сьєрра-Леоне
 Північна провінція — адміністративна одиниця на Шрі-Ланці